The Cazoo Masters 2023 was de elfde editie van The Masters, georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden in Milton Keynes van 27 tot en met 29 januari 2023. Omdat het een invitatietoernooi was, werd het gewonnen prijzengeld niet opgenomen in de PDC Order of Merit. De titelverdediger was Joe Cullen, maar Chris Dobey wist ditmaal de titel te grijpen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld werd verhoogd van £ 220.000 tot £ 275.000.

Gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit de top 24 van de Order of Merit na het WK 2023, waarvan de top 8 automatisch gekwalificeerd was voor de tweede ronde. Danny Noppert, Damon Heta, Ross Smith en Callan Rydz maakten hun debuut op The Masters.

Schema 

Darts in 2023
2023